— японский футболист, полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» и сборной Японии.

Статистика

Клубная

Достижения 
За сборную Японии
 Азиатские игры: 2010
 Кубок Восточной Азии: 2013

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Виссел Кобе»